Croton persimilis est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton persimilis, Müll.Arg., 1865 : Croton laevigatus
 Croton persimilis var. genuinus, Müll.Arg., 1866 : Croton laevigatus
 Croton persimilis var. glabratus, Müll.Arg., 1866 : Croton joufra

Voir aussi 
Liste des espèces de Croton